Un paret est une petite luge en bois. 

 
 Benny Paret (1937-1962), boxeur cubain, champion du monde des poids welter ;
  ;
 Luis Paret y Alcázar (1746-1799), peintre, dessinateur et graveur espagnol ;
 Michèle Paret (née en 1955), navigatrice française ;
 Parmly Paret (1870-1957), joueur américain de tennis.